Karol Czarnecki (ur. 1804, zm. ok. 1888) – poeta, powstaniec listopadowy
 Karol Czarnecki (ur. 1893, zm. ?) – major, inżynier saperów Wojska Polskiego